Аральск () — город в Кызылординской области Казахстана, административный центр Аральского района.

Железнодорожная станция Аральское Море (). Железнодорожная линия Арысь I — Кандыагаш двухпутная, с нормальной шириной колеи, тяга тепловозная. От станции Аральское Море на востоко-северо-восток отходит однопутная железнодорожная ветвь протяжённостью 32 км, обслуживающая разработки поваренной соли и сульфата натрия в районе посёлка Жаксыкылыш.

В 2 км севернее города проходит магистральная автомобильная дорога Иргиз — Аральск — Айтеке-Би (участок автодороги М-32 Самара — Шымкент). В 2009—2011 годах дорога подверглась капитальному ремонту (ранее от Аральска до границы области дорога имела асфальтовое покрытие, далее в сторону Иргиза имелась только грунтовая дорога в сильно разбитом состоянии).

Планировка улиц прямоугольная с квартальной застройкой; дома преимущественно одноэтажные, глинобитные, в центре — двухэтажные, каменные. Главные магистральные улицы покрыты асфальтом, остальные покрыты гравием.

История

Дореволюционный период 
Вблизи нынешнего Аральска с 1817 года существовал аул Алты-Кудук (Шесть колодцев) — ныне это железнодорожный разъезд в южной части города. С 1870-х годов упоминается в источниках как Аральский посёлок. Со второй половины XIX века и до 1917 года данная территория административно входила в состав Казалинского уезда Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства.

Развитие собственно Аральска началось в период изысканий и строительства Оренбурго-Ташкентской железной дороги (1899—1905). В те годы поселение располагалось к северо-востоку от железной дороги (нынешняя территория от нефтебазы до телевышки), являлось пристанционным посёлком при станции «Аральское море». В 1905 году был построен железнодорожный вокзал (существующий и до сих пор), с этого года ведёт отсчёт официальная история Аральска.

В 1905 году российские купцы Лапшин, Риткин, Красильников, Макеев со своими лодками организовали крупные рыбацкие союзы и создали акционерное общество «Хива» в Аральске, положив начало промышленному лову рыбы в Арале. В то время в Аральске были созданы корабельные мастерские, рыбные промыслы, формировались объекты по обслуживанию станции и подъездных путей. Русскоязычное население оседало в северо-восточной части города, а приморская часть в районе порта и судоремонтного завода была заселена казахами. К 1912 году произошла ассимиляция казахского и русского населения, постепенное расселение русского населения к корабельным мастерским, рыбопромыслам (этот процесс продолжался вплоть до 1950-х годов). В Аральске существовала деревянная православная церковь и русское кладбище.

Советский период 
После революции станция «Аральское Море» с прилегающим посёлком получила статус посёлка, название Аральск со статусом центра Аральского района Казахской АССР. Летом 1919 года под Аральском была остановлена и рассеяна Колчаковская южная армия под руководством генерала Белова. Дивизии этой армии продвигались от Уфы и Оренбурга на Актюбинск с целью овладения Советской Туркестанской республикой. Армия двигалась вдоль железнодорожной линии, белыми были взяты Актюбинск, Эмба, Челкар и Саксаульск. Армия белых была встречена красными в северной части Аральска между разъездами Жалгызагаш (Желды-Гизим) и № 68 (ныне Ширганак). Железнодорожные цистерны с питьевой водой для «белых» на разъезде Ширганак были расстреляны с кораблей «Хан Хивинский» и «Туркестанец», незаметно подошедшими по морскому заливу близко к разъезду. Перед генеральным наступлением силы противника остались без воды, что во многом определило исход битвы в пользу Красной армии. В советский период два самых крупных корабля Аральского моря «Хан Хивинский» и «Туркестанец» были переименованы в «Киров» и «Коммуну», списаны и уничтожены в 1980-х.

7 октября 1921 года В. И. Ленин в письме обратился к рыбакам Аральского моря:

В ответ на обращение аральские рыбаки в декабре 1921 года отгрузили 14 вагонов рыбы.

С 1930 года административный центр Аральского района Кзыл-Ординской области. С 1938 года Аральск вместе с Аральским районом вошёл в состав вновь образованной Кзыл-Ординской области Казахской ССР и получил статус города.

На протяжении большей части двадцатого века Аральск был центром рыболовства — портом на Аральском море. Имелась промышленность местного значения — промышленный комбинат, асфальтовый завод. До деградации Аральского моря, произошедшей во второй половине XX века, основным занятием жителей было рыболовство и переработка рыбы. Максимальный уровень развития экономического и социального развития Аральска был достигнут в 1970-х годах, перед началом резкого снижения уровня моря.

Военные городки 

В советское время в Аральске имелись три закрытых военных городка: Аральск-5 («Урал») на юге города, Аральск-6 («Чайка») и Аральск-8 («Берёзка») в 6 км к северо-западу от города, в районе железнодорожной станции Жалгызагаш. Условное наименование Аральск-7 носил военный городок Кантубек на полигоне «Бархан» (на острове Возрождения в Аральском море).

Расквартированные в городке «Урал» воинские подразделения были функционально связаны с военным биохимическим полигоном «Бархан» на Острове Возрождения, городок «Чайка» относился к ракетным войскам стратегического назначения, в городке «Берёзка» была расквартирована авиационная эскадрилья.

В городке «Чайка» проживали с семьями военнослужащие войсковой части 41167 — 14-й отдельной испытательной станции (14 ОИС) полигона Капустин Яр. Задачи, выполняемые в/ч 41167 в структуре 4 ГЦП (полигон «Капустин Яр») в разное время:
 траекторные измерения на конечном участке полёта ракет, запускаемых при испытаниях на боевое поле «Аральск»;
 определение места падения ГЧ, отстреливаемых бронекассет, последних ступеней ракет, их розыск и эвакуация на базу;
 фиксация и определение параметров ЯВ при испытательных подрывах ракеты Р-5М в период лётных испытаний первого ракетного комплекса с ядерным снаряжением ГЧ;
 измерения характеристик отражённых радиолокационных сигналов от головных частей и средств преодоления ПРО на испытательно-исследовательской базе («объект»);
 первичная обработка результатов измерений и испытаний ГЧ и комплекса средств преодоления ПРО вероятного противника в лабораториях части.

На топографической карте 1980-х годов постройки аэродрома Аральск обозначены как МТМ (машино-тракторные мастерские), а городки Аральск-8 и Аральск-6 — как посёлок Кирпичный.

В конце 1992 — начале 1993 года, в связи с расформированием полигона «Бархан», личный состав военных городков Аральск-5, Аральск-6, Аральск-7, Аральск-8 был вместе с семьями передислоцирован в Россию, а городки пришли в негодность и были в значительной мере разобраны на стройматериалы жителями «гражданского» Аральска.

В 5 км к северо-западу от города имеется бывший аэропорт совместного базирования военной и гражданской авиации, который использовался для транспортного обеспечения полигона на острове Возрождения и для поисково-спасательного обеспечения космических запусков с космодрома Байконур. Эти функции выполняла 220-я отдельная испытательная авиационная эскадрилья особого назначения (220-я ОИАЭ). Из аэропорта выполнялось также большое количество рейсов гражданской авиации (на самолётах Ан-2) в населённые пункты региона. Ныне территория аэропорта используется эпизодически как посадочная площадка.

Известные жители Аральска 
 Толеген Медетбаев — (1890—?) — «Начальник Арала» в 1920-х годах, известен перепиской с Лениным по поставке рыбы голодающему Поволжью.
 Абдижамил Каримович Нурпеисов (1924—2022) — Народный писатель Казахской ССР (1985). Лауреат Государственной премии СССР (1974). Автор историко-революционной трилогии «Кровь и пот» о рыбаках Арала (родился в ауле Ушкон на полуострове Куланды Аральского района).
 Лев Яковлевич Рохлин (1947—1998) — генерал-лейтенант, российский политический и военный деятель, депутат Государственной думы РФ 2-го созыва, председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне (1996—1997).
 Валерий Николаевич Очиров (1951) — родился в посёлке Аралсульфат, заслуженный военный лётчик России, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза (1985, за афганскую войну).

Современное состояние 

С 1990-х Аральск официально входит в приаральскую зону экологического бедствия. Из-за очень высокого уровня безработицы молодёжь покидает город, уезжая в Байконур, Кызылорду, другие города Казахстана и России.

В 2005 году закончилось строительство плотины вблизи посёлка Кокарал, в результате чего уровень воды в северной части Аральского моря (Малый Арал) стал повышаться и в настоящее время достиг абсолютной отметки 42 м. Ныне в Аральском районе возрождается рыболовство (в Малом море акклиматизирована камбала), организовано изготовление лодок. В ближайшие годы граница моря может вплотную приблизиться к городу, что даёт надежду на решение социальных проблем местных жителей, создание новых рабочих мест.

В Аральске ныне функционируют рыбоперерабатывающий комбинат «Камбала Балык» (производительность 300 тонн в год), расположенный на месте бывшего хлебозавода, акционерное предприятие по выпуску рыбной продукции «Аралбалык», созданное на базе Аральского рыбного комбината. В 2008 году в Аральске открылся рыбоперерабатывающий комбинат «Атамекен Холдинг» (проектная производительность 8000 тонн в год), который будет использовать рыбу, добываемую в северной части Аральского моря (Малый Арал). Ныне предприятие работает не на полную мощность.

Население 
На 1 октября 2022 года, население города составило 36793 человек (18580 мужчины и 18213 женщин).

Природа 
Местность представляет собой слабо холмистую равнину, общий уклон местности — к Аральскому морю. Абсолютные отметки рельефа — от 55 до 71 м.

Восточная часть территории занята бугристо-ячеистыми песками, закреплёнными полукустарниковой растительностью. Высота песчаных бугров и гряд 5—25 м, глубина ячей — 3—8 м. На равнинных участках пониженные места заняты такырами.

На территории отсутствуют реки с постоянным водотоком. Вода бывает в пересыхающих реках, промоинах в период таяния снега и весенних дождей. На юге территории находится высохший залив Аральского моря — Большой Сарышыганак.

Растительность пустынная и полупустынная, представлена травами (ковыль, полынь, биюргун) и полукустарниками (тамариск, джузгун). Повсеместно распространён жантак (верблюжья колючка). В городе мало зелени (в основном карагач).

Климат 
Климат резко континентальный, засушливый, с большими колебаниями сезонных и суточных температур воздуха, малым количеством осадков (около 130 мм в год).

Зима (середина ноября — середина марта) с переменной облачностью и частыми туманами. Средняя температура воздуха днём — −5…−10 °C, ночью до −20…−25 °C (минимальная — −42 °C). Устойчивые морозы начинаются в декабре. В любой месяц зимы возможны оттепели. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. Снежный покров образуется во второй половине декабря и держится до конца марта; высота его обычно не превышает 16 см (в снежные зимы до 30 см). Средняя глубина промерзания грунта 1,3 м.

Весна (середина марта — апрель) тёплая с неустойчивой погодой в первой половине. Температура воздуха в начале сезона днём −1…−10 °C, ночью до — −10 °C; в конце сезона днём — до +25 °C, ночью от — −1 °C до +8 °C. Осадки выпадают в виде кратковременных дождей, иногда со снегом.

Лето (май — середина сентября) характеризуется устойчивой жаркой сухой и малооблачной погодой. Температура воздуха днём — +30…+35 °C (максимальная — +46,9 °C), ночью температура опускается до +15…+18 °C. Летом часто бывают суховеи (пыльные бури), которые поднимают в воздух песок и пыль.

Осень (середина сентября — середина ноября) — в первой половине сухая и тёплая, во второй облачная и прохладная. Температура воздуха днём +5…+25 °C, ночью — −5…+5 °C. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, во второй половине ноября выпадает мокрый снег.

Ветры весной и летом преимущественно западные и северо-западные, осенью и зимой восточные и северо-восточные. Преобладающая скорость ветра — 3—7 м/с. В течение всего года (особенно в зимний и весенний период) часто наблюдаются сильные штормовые ветры со скоростью 15 м/с и более (45 дней за год).

Среднее число дней с явлениями погоды за год: осадки 54 (январь 7, июнь 3), туман 27, метель 7, гололёд 12, гроза 11, пыльная буря 51. Число ясных дней по общей облачности — 93, пасмурных по нижней облачности — 23.

 Среднегодовая температура — +8,8 C°
 Среднегодовая скорость ветра — 4,6 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 59 %

Галерея

Топографические карты

См. также 
 Аральское море
 Аральск (аэропорт)

Примечания

Ссылки 
 Возрождённый Арал-2006
 

 
Аральское море
Города, основанные в XX веке
Населённые пункты Аральского района